Giovanni Battista Visconti – archeologo italiano
 Giovanni Battista Visconti – vescovo cattolico italiano